Забравените може да се отнася за:
 Забравените (филм, 1950), мексикански филм
 Забравените (филм, 2004), американски филм